O Time de Ouro - a lendária seleção húngara da década de 1950

Música 
Seleção de Ouro (álbum de Denise Cerqueira)
Seleção de Ouro (álbum de Gerson Cardozo)
Seleção de Ouro (álbum de Sérgio Lopes)
Seleção de Ouro vol. 2

Desambiguação